Ве́ртер ():

 Вертер — главный герой романа Гёте «Страдания юного Вертера» (1774)
 «Вертер» — основанная на нём опера 1892 года Жюля Массне.
 «Вертер» — художественный телефильм-опера 1985 года, совместное производство Чехословакии и ФРГ.
 Вертер — человекоподобный робот из телевизионного многосерийного художественного фильма 1985 года «Гостья из будущего».
 Вертер — советский шпион в вермахте.

Топоним 
 Вертер — коммуна в земле Тюрингия, Германия.
 Вертер — город в земле Вестфалия, Германия.

Фамилия 
 Вертер, Генрих Вильгельм фон (1772—1859) — министр иностранных дел Пруссии.
 Вертер, Карл Антон Филипп фон (1809—1894) — прусский дипломат, сын Генриха Вильгельма фон Вертера.
 Вертер, Филипп Август Вильгельм фон (1729—1802) — генерал-лейтенант прусской армии, отец Генриха Вильгельма фон Вертера.